Walter Muschg (1898-1965), germaniste suisse
 Adolf Muschg (1934-), écrivain suisse

Patronyme suisse